Енглески певац и текстописац Ед Ширан објавио је три албума, четрнаест ЕПова, 24 сингла и 20 музичких спотова. Ширан је првобитно био музичар који је сам објављивао своју музику, од 2005. године самостално објавио 9 епова, добио јавна и критичка признања, што је резултирало потписивањем уговора са издавачком кућом Atlantic records, у јануару 2011. године. Пет месеци касније објавио је свој први сингл The A Team, 12. јуна 2011. године. Песма се нашла на трећем месту листе у Великој Британији, а током прве недеље продата је у 57.607 примерака. The A Team постигла је успех на међународним листама, а била је међу првих десет песама у многим земљама, укључујући Аустралију и Нови Зеланд, где је била на другом односно трећем месту. Други сингл под називом You Need Me, I Don't Need You објавио је у августу 2011. године и он се нашао на 4. месту листе Велике Британије.Први студијски албум под називом + (плус) објављен је 9. септембра 2011. године на цд и винил формату, као и за дигитално преузимање. Албум је дебитовао на првом месту листе у Великој Британији, а продат је у више од 100.000 примерака током прве недеље од објављивања. + (плус) је добио седмоструки платинумски сертификат у Великој Британији, где је продат у више од 2.158.000 до марта 2017. године. На албуму су се нашла три сингла — Lego House који је био у првих пет песама листе Аустралије, Новог Зеланда и Велике Британије, Drunk, који је објављен у фебруару 2012. године и постао Ширанов четврти узастопни сингл на топ 10 листи. Сингл Small Bump објављен је у мају 2012. године и нашао се на 25. позицији листе Велике Британије. Последњи сингл са првог албума под називом Give Me Love, објављен је 21. новембра 2012. године и био је на 18. позицији листе Велике Британије.

Други студијски албум под називом x (икс) објављен је 23. јуна 2014. године за дигитално преузимање, на цд и винил формату. Албум је био на првом месту листа у Великој Британији, Ирској, Сједињеним Државама, Аустралији, Канади, Немачкој ,Данској, Финској и на Новом Зеланду. Ово је био најпродаванији албум 2014. године у Великој Британији, где је током прве недеље од објављивања продат у 180.000 примерака. На албуму се нашло пет синглова — Sing, Don't, Thinking Out Loud, "Bloodstream и Photograph. x (икс) је продат у 8.150.000 примерака широм света, до јануара 2017. године.

Трећи студијски албум под називом ÷ објављен је 3. марта 2017. године за дигитално преузимање, цд и винил формату. Албум је дебитовао на првом месту листе четрнаест земаља, укључујући Велику Британју, где је током прве недеље продат у 672.000 примерака и постао најбрже продаван албум мушког музичара у земљи. Такође, албум се нашао на врховима табела Сједињених Држава, Канаде и Аустралије. Све нумере са албума ушле су међу 20 најбољих синглова на листи Велике Британије. Ширан је такође премашио крекорд Калвина Хариса, тако што су се 10 његових песама са албума пласирале на добре позиције листа.Наредни синглови Galway Girl и Perfect доспели су до врхова табела у Ирској.

Од јула 2015. године Ширан је продао више од 18,9 милиона песама у Сједињеним Државама.

Студијски албуми

Видео албуми

Бокс сетови

Епови

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући извођач

Промотивни синглови

Остале песме

Дуети

Спотови

Као главни извођач

Као гостујући музичар

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Ед Ширан
Ед Ширан
Ед Ширан